Župnija Slivnica je lahko:

 Župnija Slivnica pri Celju, Škofija Celje
 Župnija Slivnica pri Mariboru, Nadškofija Maribor